Bay of Plenty steht für:

 Bay of Plenty (Bucht), Bucht auf der Nordinsel von Neuseeland
 Bay of Plenty (Region), eine Region in Neuseeland
 Bay of Plenty (Durban), ein Strand in Durban, Südafrika